Celsus ist der Name von

 Kelsos (auch Celsus) aus Alexandria, platonischer Philosoph und Kritiker des Christentums
 Aulus Cornelius Celsus  (* um 25 v. Chr.; † um 50 n. Chr.), römischer Medizinschriftsteller
 Celsus von Trier (angeblich † 141 in Trier), legendärer Bischof von Trier
 Aulus Marius Celsus, Suffektkonsul 69
 Tiberius Iulius Celsus Polemaeanus (* ca. 45; † vor 120), Politiker und Senator
 Lucius Publilius Celsus († 118), Suffektkonsul 102 und Konsul 113
 Publius Caecilius Celsus, antiker römischer Toreut

 Tiberius Iulius Candidus Marius Celsus, Konsul 86 und 105
 Gaius Valerius Celsus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Celsus (Gegenkaiser), angeblich ein Gegenkaiser
 Arruntius Celsus, lateinischer Grammatiker
 Celsus (Märtyrer) († um 304), Schüler des Nazarius
 Cellach Mac Aodh (1080–1129), irischer Erzbischof von Armagh

Siehe auch:
 Celsus-Bibliothek in Ephesos
 Celsus Peak, Berg auf der Brabant-Insel in der Antarktis
 Carl von Ossietzky (Celsus als Pseudonym)
 Celsius (Begriffsklärung)